Амиа́нтиум () — монотипный род растений семейства . Включает единственный вид: Амиа́нтиум мухомо́рный ().

Название 
Латинское название растения было дано Томасом Уолтером (), которое он использовал в работе «Flora Caroliniana» (1788 год). Иногда видовой эпитет произносят как «muscaetoxicum».

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, образует клубни. Растение обладает самонесовместимостью, что препятствует самоопылению, и опыляется в основном жуками.

Ядовитость 
Все части растения ядовиты, наиболее ядовиты клубни. Растение содержит токсичные алкалоиды — иервин и амиантин.

Распространение 
Встречается на юго-востоке Соединённых Штатов Америки к северу до Пенсильвании, к западу приблизительно до гор Аппалачи (с небольшим ареалом в Озарке) и к югу до Северной Флориды.

Хозяйственное значение и применение 
Может быть использован в качестве декоративного растения.

Американские колонисты смешивали его клубни с сахаром для истребления мух. Действие этой смеси обусловлено токсичностью амиантума.

Примечания

Литература 
 

Мелантиевые
Флора Северной Америки
Эндемики США
Монотипные роды растений
Ядовитые растения
Растения, впервые описанные в книге Flora Caroliniana